Shabo (ucraniano: Шабо; rumano: Şaba) es una localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa en el sur de Ucrania. Según el censo de 2001, tenía una población de 7.152 habitantes. También es una lengua africana, que no llega al centenar de hablantes.

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi